Ramanan ist der Familienname folgender Personen:

 Kavita Ramanan, indisch-amerikanische Mathematikerin
 S. Ramanan (* 1936), indischer Mathematiker